Manfredi, es un apellido de origen italiano y puede hacer referencia a:

 Casa Manfredi, familia noble italiana establecida en la región de Emilia-Romaña.

Personajes 
 Alberigo Manfredi; caballero de la Orden de la Santísima Virgen María;
 Albergetino Manfredi,
 Astorre I Manfredi, señor de Faenza;
 Astorre II Manfredi,
 Astorre III Manfredi,
 Bartolomeo Manfredi, pintor italiano (1582–1622);
 Carlos Manfredi,
 Cristian Manfredi, exfutbolista argentino (1973);
 Federico Manfredi, obispo de Faenza;
 Francisco I Manfredi, apodado el viejo;
 Francisco Manfredi,
 Gaetano Manfredi, político, ingeniero y docente universitario italiano (1964)
 Galeotto Manfredi,
 Gianfranco Manfredi, cantautor, actor, escritor, guionista cinematográfico y de cómic italiano (1948);
 Giovanni Manfredi, neurobiólogo italoestadounidense;
 José Antonio Rodríguez Manfredi, doctor ingeniero de telecomunicaciones español (1973);
 José Manfredi, músico paraguayo (1992);
 Juan Manfredi,
 Juan Evangelista Manfredi,
 Massimiliano Manfredi, político italiano (1973);
 Néstor Manfredi, exfutbolista argentino (1942);
 Nino Manfredi, actor y cantante italiano (1921–2004);
 Ricardo Manfredi,
 Segismundo Manfredi,
 Stefano Manfredi, cheff italiaustraliano (1954);
 Tadeo Manfredi,
 Valerio Massimo Manfredi, arqueólogo y escritor italiano (1943);

Geografía 
 Manfredi, localidad de Argentina.